Fornello ima više značenja:
 Fornello, Bari
 Fornello, Firenze
 Fornello, La Spezia
 Fornello, Lucca
 Fornello, Massa-Carrara
 Fornello, Piacenza
 Fornello, Pistoia
 Fornello, Torino
 Fornello, Verona